Ла Пахита има више значења:

 Ла Пахита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пахита (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пахита (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику